Avington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Avington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire